To Be Free – singolo dei Tonight Alive del 2015, dall'album Limitless
 To Be Free – singolo di Mike Oldfield del 2002, dall'album Tr3s Lunas
 To Be Free – singolo di Alyosha del 2008
 To Be Free – singolo degli Arashi del 2010, dall'album Beautiful World